

Geografia 
 Cranz: un barri al districte d'Harburg a Hamburg
 Cranz: el nom alemany de Selenogradsk a l'antiga Prússia Oriental

Persones 
 Carl Cranz (1858-1945), un matemàtic, especialitzat en balística
 Christl Cranz (1914–2004), una esquiadora alemanya